

Étymologie

Patronyme 

  (1874-1942), byzantiniste suisse ;
 Alfred Vogt (1879-1943), ophtalmologiste suisse ;
  (1917-2002), constructeur de planeurs allemand ;
 Alfred Elton van Vogt (1912-2000), auteur canadien de science-fiction ;
 Carl Vogt (1817-1895), scientifique suisse émigré d’Allemagne ;
 Carl de Vogt (1885-1970), acteur allemand ;
 Cécile Vogt (1875-1962), neurologue d’origine française, née Mugnier, épouse d’Oskar Vogt ;
  (1962-), chimiste allemand ;
 Erika Vogt (1973-), sculptrice et vidéaste américaine ;
 Eskil Vogt (1974-), réalisateur et scénariste norvégien ;
 François-Xavier Vogt (1870-1943), religieux et évêque français ;
 Friedrich Vogt (1852-1935), homme politique allemand ;
 Gustave Vogt (1781-1870), hautboïste français ;
  (1890-1979), ingénieur électricien allemand ;
 Hans-Ueli Vogt (1969-), homme politique suisse ;
 Jean Vogt (1929-2005), géologue, sismologue et historien français ;
 Johannis Vogt (1695-1764), bibliographe et bibliophile allemand ; 
 Jordan Vogt-Roberts (1984-), réalisateur américain ;
 Joseph Vogt (1895-1986), historien allemand ;
 Joseph Vogt (1847-1922), industriel alsacien ;
 Lars Vogt (1970-2022), pianiste et chef d'orchestre allemand ;
 Lothar Vogt (né en 1952), joueur d'échecs allemand ;
 Lucien Vogt (1891-1968), peintre américain ;
 Mario Vogt (né en 1992), coureur cycliste allemand ;
 Matthias Theodor Vogt (né en 1959), écrivain et historien allemand ;
 Miriam Vogt (1967- ), skieuse allemande ;
 Nicolaus Vogt (1756-1836), théoricien de l'état et historien allemand ;
 Oskar Vogt (1870-1959), neurologue allemand ;
 Paulo Cesar Ramas Vogt (1977-), footballeur brésilien.
 Petra Vogt (1950-), athlète allemande ;
  (1787-1861), médecin d’origine allemande naturalisé suisse, père de Carl Vogt ;
 
  (1941-), homme politique allemand ;
 Thomas Vogt, nom civil de Tommy Reeve (1980-), chanteur allemand ;
 Ute Vogt (1964-), femme politique allemande ;
 Walter Vogt (1927-1988), psychiatre et écrivain suisse ;
 
 Wilhelm Vogt (1854-1938), homme politique allemand ;
 Winfried Vogt (1945-1989), pilote automobile allemand.

Toponyme 

 Vogt, commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne

Titre 

 Les Trois Vies de Rita Vogt, film allemand (2000).

Entreprise 
 Vogt (entreprise)

Sciences 
 Théorème de Vogt-Russell

Voir aussi 
 Vogt
 Collège Vogt
 Funker Vogt, groupe d'EBM allemand.

Patronyme anglais
Patronyme germanique